Biografies:
 Mourning Dove (Reserva Colville, 1888-1936), índia okanogan que va ...
 Paulla Dove Jennings (Rhode Island), escriptora niantic narragansett.
 Miscel·lània:
 Good Morning Miss Dove, pel·lícula dirigida per Henry Koster, estrenada el 1955.
 Dove Creek, població dels Estats Units a l'estat de Colorado.
 Prisma de Dove, prisma òptic reflectiu emprat per invertir una imatge.